Тыравере:
 Тыравере — посёлок в Эстонии.
 Тыравере — астероид.